Stephen Gill peut désigner:
Stephen Gill (politologue), un politologue canado-britannique né en 1950.
Stephen Gill (photographe), un photographe britannique né en 1971.